Creswell vagy Cresswell lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Creswell (Kentucky)
 Creswell (Maryland)
 Creswell (Észak-Karolina)
 Creswell (Oregon)

Egyesült Királyság 
 Creswell (Derbyshire)
 Cresswell (Northumberland)
 Creswell (Staffordshire)
 Cresswell (Staffordshire)
 Creswell-szirtek
 Creswell (mintafalu)

Egyéb 
 Cresswell Cresswell – angol bíró és politikus
 HMAS Creswell – ausztrál haditengerészeti bázis Új-Dél-Wales déli partjainál